Svenska mästerskapet i fotboll var en fotbollsturnering i cupform för fotbollslag i Sverige, vars vinnare korades till svenska mästare. Tävlingen instiftades 1896. Från 1904 tilldelades segrarlaget vandringspriset von Rosens pokal. Vissa år tilläts bara klubbar i Göteborgs- och Stockholmsområdena delta.

Sista turneringen avgjordes 1925, samma år som Allsvenskan startade. Sedan 1931 har svenska mästare i fotboll åter korats, då med koppling till Allsvenskan.

Vinnare

Antal titlar

Källor

Fotnoter

Externa länkar
International and Swedish football - Early Swedish football tables and championship deciding champions

Fotbollsallsvenskan
Fotbollstävlingar i Sverige
Svenska mästerskapet i fotboll 1896-1925
Återkommande sportevenemang med premiär 1896